Милош Цветковић (Зајечар, 27. фебруара 1990) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Тутин.

Статистика

Клупска 

</center>
 Ажурирано 19. јануара 2019. године.

Трофеји и награде 
 Тимок
 Српска лига Исток: 2011/12.

 Трајал
 Српска лига Исток: 2017/18.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 
 

Рођени 1990.
Зајечарци
Српски фудбалери
Фудбалери Тимока
Фудбалери Моравца Мрштане
Фудбалери Дунава Прахово
Фудбалери Ртња
Фудбалери Трајала
Фудбалери Тутина
Фудбалери Прве лиге Србије
Везни играчи у фудбалу